Викториано Лоренсо (, 1870?, Пенономе, Кокле — 15 мая 1903, Панама, Колумбия) — национальный герой Панамы индейского происхождения, участник борьбы за независимость страны и генерал партизанской армии в ходе "Тысячедневной войны". Предан и казнён за шесть месяцев до провозглашения независимости Панамы.

Выходец из индейцев-крестьян, научившийся читать и писать в тюрьме, Лоренсо, благодаря своей отваге и решимости, быстро стал предводителем партизанского движения безземельных крестьян чоло. Его борьба рассматривается не только как часть борьбы либералов за независимость страны, но и как классовая борьба против превосходства белого населения над индейским.

30 января 1966 года Национальная ассамблея Панамы признала незаконными суд и казнь Викториано Лоренсо.

Его именем была названа бригада панамских добровольцев, участвовавшая в Сандинистской революции под командованием Уго Спадафоры.

Примечания 

Революционеры Панамы